

Болехово — село в гміні Червонак Познанського повіту Великопольського воєводства
 Болехово — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства